Не следует путать с Медалью Габора
Премия Денеша Габора () — награда Общества оптики и фотоники (SPIE) за достижения в области технологий, использующих дифракцию волн, в том числе в голографии. Награждение проводится с 1983 года. Вместе с медалью вручается вознаграждение в 2 тысячи долларов США. Среди награждённых есть представители СССР и Российской Федерации: Юрий Денисюк, Леонид Глебов.

Лауреаты 

1983: Эмметт Лейт и Юрий Николаевич Денисюк
1984: Abe Offner 
1985: Robert A. Jones 
1986: 
1987: 
1988: Trevor Moss
1989: 
1990: 
1991:  и 
1992: P. Hariharan 
1993: Gordon M. Brown 
1994: 
1995: R. J. Pryputniewicz 
1996: Joseph Shamir  
1997: Nils Abramson  
1998: 
1999: 
2000: Ole Johan Løkberg 
2001: Hans Tiziani  
2002: 
2003: Chandra Vikram
2004: 
2005: Bahram Javidi
2006: 
2007: Ichirou Yamaguchi
2008: Леонид Борисович Глебов 
2009:  
2010: Mitsuo Takeda
2011: Wolfgang Osten
2012: Yeshaiahu Fainman
2013: David J. Brady
2014: Pramod Rastogi
2015: Kazuyoshi Itoh
2016: Ting-Chung Poon
2017: 
2018: Kishan Dholakia
2019:

Комментарии

Ссылки 
 Сайт премии 

Награды по физике
Общество оптики и фотоники
Голография
Дифракция
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту